Тигре Гранде има више значења:

 Тигре Гранде (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Тигре Гранде (Зукакаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику